Der Rajon Podilsk (ukrainisch /; russisch /) ist eine administrative Einheit in der Oblast Odessa im Süden der Ukraine. Das Zentrum des Rajons ist die Stadt Podilsk.

Geographie 
Der Rajon liegt im  Nordwesten der Oblast Odessa, er grenzt im Norden an den Rajon Hajssyn (in der Oblast Winnyzja), im Nordosten an den Rajon Holowaniwsk (in der Oblast Kirowohrad), im Osten an den Rajon Perwomajsk (in der Oblast Mykolajiw), im Südosten an den Rajon Beresiwka, im Süden an den Rajon Rosdilna, im Süden und Westen an Moldawien bzw. Transnistrien (Rajon Rybniza) sowie im Nordwesten an den Rajon Tultschyn (Oblast Winnyzja).
Durch den Rajon fließen die Flüsse Jahorlyk, Trostjanez und Tylihul; er liegt in den südlichen Teilen der Podolischen Platte mit Höhenlagen zwischen 140 und 250 Metern (höchste Erhebung 254 Meter).

Geschichte 
Der Rajon entstand 1923 und trug zunächst den Namen Rajon Birsula, 1935 mit der Umbenennung des Rajonszentrums in Kotowsk, dessen Name sich vom sowjetischen General Grigori Kotowski ableitet, erhielt er den Namen Rajon Kotowsk (ukrainisch Котовський район), im Zuge der ukrainischen Dekommunisierung wurde er analog zum Rajonszentrum am 12. Mai 2016 in Rajon Podilsk umbenannt. Zwischen 1924 und 1940 war der Rajon Teil der Moldauischen Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des alten Rajons und einer Neugründung unter Vergrößerung des Rajonsgebietes um die Rajone Ananjiw, Balta, Kodyma, Ljubaschiwka, Okny und Sawran sowie die Landratsgemeinde Oleksandriwka (Rajon Schyrjajewe) und das Gebiet der bis dahin unter Oblastverwaltung stehenden Städte Balta und Podilsk.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in 12 Hromadas (4 Stadtgemeinden, 5 Siedlungsgemeinden und 3 Landgemeinden) unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 4 Städte
 5 Siedlungen städtischen Typs
 285 Dörfer
 5 Ansiedlungen

Die Hromadas sind im einzelnen:

 Stadtgemeinde Ananjiw
 Stadtgemeinde Balta
 Stadtgemeinde Kodyma
 Stadtgemeinde Podilsk
 Siedlungsgemeinde Ljubaschiwka
 Siedlungsgemeinde Okny
 Siedlungsgemeinde Sawran
 Siedlungsgemeinde Selenohirske
 Siedlungsgemeinde Slobidka
 Landgemeinde Dolynske
 Landgemeinde Kujalnyk
 Landgemeinde Pischtschana

Bis Juli 2020 waren es 18 Landratsgemeinden, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 59 Dörfer
 2 Ansiedlung

Dörfer und Siedlungen

Weblinks 

 Informationen zum Rajon (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Podilsk